Udvari steht für:

 Udvari (Ungarn), ein Ort in Ungarn
 Andreas Udvari (* 1981), deutscher Bobfahrer
 Frank Udvari (1924–2014), kanadischer Eishockeyschiedsrichter